María Teresa de Luxemburgo, nacida como María Teresa Mestre Batista (Marianao, La Habana, 22 de marzo de 1956) es la esposa del actual gran duque de Luxemburgo, Enrique, ostentando por ende el título de gran duquesa consorte de Luxemburgo.

Nacida en Cuba, María Teresa es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra, al igual que su marido, y precisamente en dicho centro universitario se conocieron e iniciaron su noviazgo.

Se casó el 14 de febrero de 1981 en la Catedral de Santa María de Luxemburgo con el gran duque Enrique, quien por entonces era el gran duque heredero.

Poco tiempo después del fallecimiento de su suegra, la gran duquesa Josefina Carlota, María Teresa se sinceró revelando que la relación con la madre de su esposo nunca había sido buena debido a su origen cubano y plebeyo.

Orígenes familiares 

Proviene de las más prominentes y acaudaladas familias de Cuba, es hija de José Antonio Mestre y María Teresa Batista, originarios de La Habana, Cuba. Sus abuelos maternos fueron Agustín Batista y González de Mendoza, hacendado de Puerto Príncipe y Presidente del Consejo de Administración de la Trust Company of Cuba, y María Teresa Falla Bonet, hija del español peninsular Laureano Falla y Gutiérrez, acaudalado dueño de ingenios azucareros y de dos bancos (uno de ellos el “The Trust Company of Cuba”), así como de otros bienes que la Revolución de 1959 confiscó. 

Al estallar la revolución, la familia de María Teresa se instaló en Nueva York, donde fue inscrita en el Marymount School. A partir de 1961 estudió en el Liceo Francés de Nueva York. En junio de 1965 la familia se mudó temporalmente a la ciudad de Santander, capital de la provincia española de Cantabria, donde poseían propiedades, para luego asentarse definitivamente en Suiza; allí, su padre se ocupó en actividades bancarias. Una vez en Ginebra, María Teresa continuó su formación en el Instituto María-José de Gstaad y posteriormente en el internado Marie-Thérèse, donde obtuvo su Certificado General de Educación francés en 1975. En 1980 se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra, ahí conoció al gran duque heredero de Luxemburgo. También estudió en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales.

Tiene dos hermanos (uno de ellos ya fallecido) y una hermana que viven en Suiza y Estados Unidos, respectivamente.

Familia 
La pareja tiene cuatro hijos y una hija; cuatro nietos y una nieta:
 Guillermo, gran duque heredero de Luxemburgo (11 de noviembre de 1981), se casó en 2012 con la condesa Estefanía de Lannoy, tienen un hijo, el príncipe Carlos de Luxemburgo (2020).
 Príncipe Félix de Luxemburgo (1984), se casó en 2013 con Claire Margareta Lademacher, tienen dos hijos: la princesa Amalia de Nassau (2014) y el príncipe Liam de Nassau (2016).
 Príncipe Luis de Luxemburgo (1986), se casó en 2006 con Tessy Antony (1985), se divorciaron en 2019, tienen dos hijos, príncipe Gabriel de Nassau (2006) y príncipe Noé de Nassau (2007).
 Princesa Alejandra de Luxemburgo (1991).
 Príncipe Sebastián de Luxemburgo (1992).

Títulos y tratamientos 
 22 de marzo de 1956 - 14 de febrero de 1981: Señorita doña María Teresa Mestre Batista;
 14 de febrero de 1981 - 7 de octubre de 2000: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Luxemburgo;
 7 de octubre de 2000 - presente: Su Alteza Real la gran duquesa de Luxemburgo.

Otros títulos 
Por su matrimonio tiene los siguientes títulos:

 Duquesa de Nassau. 
 Condesa Palatina del Rin.
 Condesa de Sayn.
 Condesa de Königstein.
 Condesa de Katzenelnbogen.
 Condesa de Diez.

 Vizcondesa de Hammerstein.
 Señora de Mahlberg.
 Señora de Wiesbaden.
 Señora de Idstein. 
 Señora de Merenberg.
 Señora de Limburgo.
 Señora de Eppstein.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Juan (12/11/1989).

Distinciones honoríficas extranjeras 
 11 de mayo de 2001:  Dama gran cruz de la Orden de Carlos III.
 27 de octubre de 2012:  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 María Teresa de Luxemburgo habla en castellano para TVE 1

Políglotas de Luxemburgo
Grandes Duquesas consortes de Luxemburgo
Damas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Casa de Nassau-Weilburg
Orden al Mérito de la República Italiana
Políglotas de Cuba
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Damas de la Orden del Elefante
Nacidos en La Habana